Municipio de Paxton puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Paxton (condado de Logan, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Logan.
 Municipio de Paxton (condado de Redwood, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Redwood.
 Municipio de Paxton (condado de Ross, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Ross.